Autostrada A17 (Belgia)
 Autostrada A17 (Holandia)
 Autostrada A17 (Niemcy)
 Autostrada A17 (Portugalia)